Вазалемма: — эстонский топоним:
 Вазалемма — упразднённая волость на севере Эстонии в уезде Харьюмаа.
 Вазалемма — посёлок в уезде Харьюмаа.
 Вазалемма — река на севере Эстонии в уезде Харьюмаа.
 Вазалемма — мыза в уезде Харьюмаа.